Kasha bezeichnet:

 Kasha (Mythologie), einen japanischen Katzendämon
 Kasha-Katuwe Tent Rocks National Monument, ein Naturschutzgebiet im US-Bundesstaat New Mexico
 den Originaltitel des Buches Feuerwagen der Autorin Miyuki Miyabe
 den Titel des Buches Drei Leben für Lukas Kasha des Autors Lloyd Alexander
 die Stadt Košice (romani Kasha) in der Slowakei

Kasha ist der Name von:

 Al Kasha (1937–2020), US-amerikanischer Komponist und Songschreiber
 Kasha Jacqueline Nabagesera (* 1980), ugandische Menschenrechtsaktivistin

Siehe auch:

 Kascha (Begriffsklärung)
 Kashi
 Kesha